Merté ist der Familienname folgender Personen:

 Emilie Merté (1842–1919), deutsche Malerin
 Heinrich Merté (1838–1917), deutscher Maler
 Oskar Merté (1872–1938), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Willy Merté (1889–1948), deutscher Optikkonstrukteur

und Merte steht für
 Merte (Einheit), ein rumänisches Maß